Vorherbestimmung bezeichnet:

 Prädestination
 Vorsehung